Рейк () — мексиканська латиноамериканська поп-група, яку складають Хесус Альберто Наваро Росас, Хуліо Рамірес Егіа та Гілберто «Бібі» Марін.

Біографія 
Рейк — це мексиканська група, яка бере свій початок у 2003 році, коли продюсер Абелардо Васкес Рамос зустрічається з Хесусом Альберто Наварро Росасом та відповідно вокалістом та гітаристом Хуліо Рамірес Егуей, щоб виконати деякі «демонстрації», які були добре сприйняті глядачами, Саме тому вони пробилися в різних містах Мексиканської Республіки своїми першими піснями, такими як «Я хотів би» та «Листопад без тебе». До цього групу складали лише Хесус і Хуліо, у 2004 році Гілберто Марін «Бібі» приєднався до її завершення, навіть їм довелося чекати до серпня 2005 року, щоб почати записувати свої перші демонстрації.

Після підписання контракту з Sony BMG, наприкінці лютого 2005 року вийшов його перший звукозаписний матеріал, Reik, підготовлений тим самим продюсером групи Абелардо Васкес та співавтором Кіко Cibrián. 24  випустили свій одноіменний дебютний альбом, який містить одинадцять пісень, де домінують естрада та балади. Першим їхнім синглом був «Я хотів би». Другий сингл з його дискографії називається «Que vida la mía». Потім вийшли сингли «Листопад без тебе», «Дівчинка» та «Повернись».

12  року для цього нового альбому Reik занурився в іспанську та англійську мови, у класичний поп, рок та альтернативний рок, досягнувши таким чином альбом, який би назвався Sequence, записаний у середині 2006 року. Три з 11 пісень альбому написали члени групи, і сингл «Invierno» вийшов, другий сингл «Me hurtle amarte» і нарешті «De qué utility», пісня, що відрізняється від інших звучанням більше рокера, і хоча вони ніколи не випускали пісню «Sabes» як сингл, ця пісня стала грати на радіо.

У листопаді 2014 року організатори Міжнародного фестивалю відміни у Відні підтвердили презентацію мексиканської групи на фестивалі, який відбудеться 22 та 27 лютого 2015 року. Березень 2015 року, фуерон ganadores de las gaviotas de plata y oro..

З 15 лютого 2018 року, разом з Wisin і Ozuna, сингл «Я відмовляюся» був звільнений. Того ж року він співпрацював з Малумою у новому синглі під назвою «Друзі з правами».

Примітки 

Попгурти
Мексиканські музичні гурти